Asoka de Silva (militair) (1931-2006), Sri Lankaans marine-officier
Asoka de Silva (jurist) (1946), Sri Lankaans rechter van het Hof van Beroep, Hooggerechtshof en Rwanda-tribunaal
Asoka de Silva (cricketspeler) (1956), Sri Lankaans cricketspeler